Ez a lap a sorszámmal rendelkező kisbolygók listáját tartalmazza, sorszám szerinti növekvő sorrendbe rendezve.

Napjainkban a kisbolygók felfedezésükkor egy ideiglenes elnevezést kapnak, amennyiben legalább két éjszaka sikeresen megfigyelték őket, és nem azonosíthatóak egyetlen, már korábban besorolt objektummal sem. Miután az égitest pályáját sikerül úgy meghatározni, hogy a pozíciója hosszú időre megbízhatóan előrejelezhető legyen, kap egy végleges számot. Ezután a felfedező tehet javaslatot a kisbolygó elnevezésére, melyet a Nemzetközi Csillagászati Uniónak kell jóváhagynia.

Például a 2004. augusztus 6-án felfedezett kisbolygó a 2004 PO1 ideiglenes nevet kapta, végleges elnevezését (157141 Sopron) 2008. május 21-én hagyták jóvá.

Az említett okokból kifolyólag a kisbolygók sorszámozása nem egyezik meg a felfedezésük sorrendjével, csak hozzávetőlegesen követi azt, nagy eltérések is előfordulhatnak. Például a 69230 Hermest 1937-ben fedezték fel, de a megfigyelési adatok nem voltak elegendőek a pályája kiszámításához, így az égitest „elveszett”, és csak 2003-ban akadtak ismét a nyomára.

2008 novemberében a sorszámmal ellátott kisbolygók száma elérte a 200 000-et. 2010 januárjára ez a szám már 231 665-ra nőtt, és körülbelül ugyanennyi a számozatlan kisbolygó is. Többségük nem érdemel különös figyelmet, a sorszámozottak közül csak mintegy 15 000 lett elnevezve, a legkisebb sorszámú név nélküli aszteroida a 4035.

Kisbolygók listája 

A teljes lista túl hosszú lenne az egy lapon történő megjelenítésre, az alábbi részekre van szétbontva:

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygóöv
 Közeli csillagok listája
 Kuiper-öv
 A legfényesebb csillagok listája
 Törpebolygó
 Trójai kisbolygók

Források

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 
 
 
 
 

 
Csillagászati listák